Санту-Ізідору (, «святий Ісидор») — португальська власна назва.

Топоніми

Санту-Ізідору (Марку-де-Канавезеш) — парафія.
 Санту-Ізідору (Мафра) — парафія.